La désignation de Bayer  (, en abrégé ) est portée par deux étoiles de la constellation zodiacale du Scorpion :
 ζ Scorpii (ζ Sco) qui une supergéante bleue ;
 ζ Scorpii (ζ Sco) qui une géante rouge.

Elles partagent avec ξ Scorpii et β Scorpii les noms de Grafias, Graffias, Grasias et Gracias.

Elles ne sont séparées que de 0,50° dans le ciel terrestre. Leur alignement n'est qu'apparent : ζ Scorpii, de magnitude apparente 4,70, est distante d'environ 6000 années-lumière ; ζ Scorpii, de magnitude apparente 3,62, est distante de 150 années-lumière.

Notes et références 

Constellation du Scorpion
Scorpii, zeta